Libanon, een land in het Midden-Oosten.
 Libanon (gebergte), een gebergte.
 Libanon Lyceum, een middelbare school in Rotterdam, opgericht 1909
 Libanon (single), een single van de Nederlandse band Bots uit 1980

Zie ook
 Lebanon (doorverwijspagina)